Альбе́рт Серге́евич Чернышёв () — советский и российский дипломат, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации (1993—1996).

Биография 

Окончил МГИМО в 1959. Ответственный сотрудник Управления внешнеполитической информации МИД СССР в 1959 — 1967. Сотрудник посольства СССР во Вьетнаме  в 1967 — 1971. Первый секретарь Управления по планированию внешнеполитических мероприятий МИД СССР в 1971 — 1973. Советник группы при министре иностранных дел СССР в 1973 — 1976. Главный советник Управления по планированию внешнеполитических мероприятий МИД СССР в 1976 — 1981. Руководитель группы при министре иностранных дел СССР в 1981 — 1982. Помощник министра иностранных дел СССР в 1982 — 1987. Начальник Общего секретариата и член Коллегии МИД СССР в 1987. 

Чрезвычайный и полномочный посол СССР, а позже — Российской Федерации в Турецкой Республике в 1987 — 1993. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации в 1993 — 1996. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Индия в 1996 — 1999. 

Член Высшего Совета «Международного евразийского движения» с 2003 года.

Награды 
Награждён орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почёта» и медалями «За освоение целинных земель», «За укрепление боевого содружества», «100 лет освобождения Болгарии от османского рабства» (НРБ).

Ссылки 
 Выступление А. С. Чернышева
 Послы России/СССР/РФ в странах Азии на сайте «Центразия»
 

Дипломаты СССР
Дипломаты России
Заместители министра иностранных дел Российской Федерации
Послы СССР в Турции
Послы Российской Федерации в Турции
Послы Российской Федерации в Индии
Чрезвычайные и полномочные послы России